A Organização Eternity (Popularmente conhecida como Eternity) é uma organização de jogos que atua em servidores de Minecraft, principalmente o servidor ''Armageddon Minecraft Server''.

Em modelos de jogo survival on-line, a Eternity atua em forma de clã, com a sigla ''ETY''

O clã está sempre em disputa pelo primeiro lugar nos campeonatos on-line, com uma notável infraestrutura e organização interna, e conta com uma administração composta por 5 pessoas.
Desambiguação